Gosławscy herbu Godziemba – polski ród szlachecki
 Gosławscy herbu Nałęcz – polski ród szlachecki
 Gosławscy herbu Oksza – polski ród szlachecki
 Gosławscy herbu Wieniawa – polski ród szlachecki